Роберту Тадаси Ватанабэ (, род. 6 июля 1972) — бразильский шахматист японского происхождения, международный мастер.

Чемпион Бразилии 1990 г.

В составе сборной Бразилии участник командного первенства мира среди студентов.

Победитель Панамериканского чемпионата 1991 г.

Представлял Бразилию на трех чемпионатах мира среди юниоров.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Р. Ватанабэ в базе Chrssgames
 Личная карточка Р. Ватанабэ на сайте 365Chess

Шахматисты Бразилии
Шахматисты XX века